Hypothermie, onderkoeling van een (menselijk) lichaam

Verder
Superkoeling, onderkoeling van een vloeistof.
Onderkoeld (boek), boek van Arnaldur Indriðason.